Amtsgericht Frankenberg ist der Name folgender deutscher Gerichte:

 Amtsgericht Frankenberg (Eder), im hessischen Landgerichtsbezirk Marburg
 Amtsgericht Frankenberg (Sachsen), ehemaliges Gericht im sächsischen Landgerichtsbezirk Chemnitz